Mirza Bašić era il detentore del titolo ma è stato sconfitto al primo turno da Martin Kližan.

In finale Daniil Medvedev ha sconfitto Márton Fucsovics con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Karen Chačanov (secondo turno)
  Stefanos Tsitsipas (quarti di finale)
  Daniil Medvedev (campione)
  Roberto Bautista Agut (quarti di finale, ritirato)

 Nikoloz Basilašvili (primo turno)
 Fernando Verdasco (quarti di finale)
 Gaël Monfils (semifinale)
 Andreas Seppi (primo turno)

Wildcard 

  Adrian Andreev (primo turno)
  Dimităr Kuzmanov (primo turno) 

 Viktor Troicki (primo turno)

Qualificati 

  Daniel Brands (secondo turno)
  Alexandăr Lazarov (primo turno)

 Yannick Maden (secondo turno)
 Stefano Travaglia (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Sofia Open 2019